Михаил Петрович Лебедев (род. 23 октября 1958 года, п. Кептени Усть-Алданский район, ЯАССР) — российский , специалист в области материаловедения и технологий неорганических материалов, член-корреспондент РАН (2011).

Биография 

Родился 23 октября 1958 года в п. Кептени Усть-Алданского района ЯАССР.

В 1981 году — окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, специальность — инженер-механик.

С 1981 по 1991 годы — стажер-исследователь, научный сотрудник ИФТПС ЯФ СО АН СССР.

В 1990 году — защитил кандидатскую диссертацию.

В период с 1990 по 1991 годы — учёба в Московском авиационно-технологическом институте, специальность — инженер-технолог.

С 1991 по 1992 годы — директор Малого производственно-сервисного предприятия «ЭКОТРАНС».

С 1992 по 1999 годы — заведующий кафедрой «Машиноведение» Якутского государственного университета имени М. К. Аммосова.

В 1999 году — защитил докторскую диссертацию.

С 1999 по 2009 годы — главный ученый секретарь, заместитель председателя Президиума ЯНЦ СО РАН.

С 2009 по 2010 годы — заместитель директора по научной работе ИФТПС СО РАН.

С 2010 по 2015 годы — директор Института физико-технических проблем Севера имени В. П. Ларионова СО РАН.

В 2011 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Специалист в области технологии машиностроения, повышения физико-механических характеристик рабочих поверхностей деталей машин после обработки высокоэнергетическими источниками тепла.

Автор 11 и соавтор 60 научных работ, в том числе 3 монографий и 2 патентов.

Основное направление научной деятельности — исследование физико-механических характеристик изделий с покрытиями, нанесенными высококонцентрированными источниками энергии с использованием порошковых материалов.

Показал, что изменение параметров рабочего режима узла требует разработки технологии упрочнения поверхностей деталей машин с учетом градиента температуры и возникающих высоких напряжений в паре трения, и установил, что применение в составе порошковой смеси покрытия твердосмазочных добавок графита при использовании соответствующей технологии позволяет 3 — 4 раза снизить уровень напряжений второго рода с одновременным повышением износостойкости до 2 раз по сравнению с традиционной технологией.

Дополнил представление о механизме зарождения и развитии разрушения в поверхностных слоях пар трения качения при отрицательных климатических температурах, предложил пути предотвращения разрушений сколом изделий, связанных с уменьшением релаксационного объёма при усилении силовых постоянных кристаллической решетки.

Разработчик сопряженного процесса оплавления покрытия при формировании покрытия и установлены его технологические параметры; выявлено, что управление процессом возможно путем варьирования температуры подогрева основы и тепловым воздействием потока двухфазной плазменной струи в зависимости от скорости перемещения плазмотрона и формируемой толщины покрытия.

Разработал комплекс технологических решений и новые порошковые материалы для нанесения покрытий с последующей термической обработкой, обеспечивающий формирование износостойких поверхностей трения, предназначенных для использования в широком диапазоне рабочих температур и при высоких контактных нагрузках.

Научно-организационная деятельность 

 член Президиума ЯНЦ СО РАН;
 член Совета по науке и технической политике при Президенте Республики Саха (Якутия);
 член коллегии Министерства науки и профессионального образования РС(Я);
 член приборной комиссии СО РАН;
 заместитель главного редактора журнала «Наука и техника в Якутии».

Награды 

 Заслуженный деятель науки РС (Я) (2007)
 Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН (2010)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Заслуженные деятели науки Республики Саха (Якутия)
Преподаватели Якутского государственного университета